La septième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du  au .

Pendant près de 4 mois, 17 candidats reçoivent une formation artistique au sein de la nouvelle Academy. Les élèves sont évalués par leurs professeurs lors des évaluations et par un jury de professionnels composé d'Yvan Cassar, Pascal Nègre et Passi lors des primes. Ils se produisent chaque vendredi sur le plateau de l'émission ainsi que devant les téléspectateurs, aux côtés d'artistes invités venus partager des duos. Chaque semaine, les trois moins bons élèves sont soumis au vote du public et l'un d'entre eux quitte définitivement l'aventure. À l'issue du programme, le vainqueur remporte .

Présentée par Nikos Aliagas, cette saison a pour directrice de promotion Alexia Laroche-Joubert qui cédera sa place lors de son congé maternité à Raphaëlle Ricci. Cette promotion a pour marraines Céline Dion et Kylie Minogue. Quentin Mosimann est le gagnant de cette septième saison.

Générique 
Le générique sonore reste le même que pour les deux précédentes saisons, à savoir Love Generation de Bob Sinclar.

L'Academy 

Pour cette septième édition de la Star Academy, les élèves sont de retour au château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys.

Cette année, le château a été redécoré et des matériaux bruts tels que le bois et le béton ont été utilisés pour permettre une ambiance design inspirée d'un célèbre palace new-yorkais.

Au rez-de-chaussée, se trouve la cuisine, le foyer (pièce capitale dans la vie des étudiants) où ils pourront se détendre ou répéter autour du piano ou de la console de musique. C'est également dans cette pièce que se déroule les débriefings des primes avec Raphaëlle Ricci. Nouveauté cette année, un studio a été créé. Il est consacré aux séances photos ainsi qu'au stylisme.

Au  étage, se trouve la salle d'interview, deux chambres mixtes, la salle de bains ainsi qu'un dressing collectif. C'est également entre les deux chambres que se trouve le lobby, équipé d'un téléphone (que les étudiants n'utilisent qu'à raison d'une seule minute quotidienne). Au jardin, deux terrasses ont été aménagées (l'une devant la cuisine, l'autre devant le foyer).

Dans les annexes, se trouvent la salle de chant (pour les cours du même nom, les évaluations et les répétitions des primes), la salle de danse (où se déroulent également les cours de sport), une nouvelle salle de théâtre (pour les cours d'expression scénique, de développement personnel et les autres matières à option), un studio d'enregistrement et une salle de musique.

Candidats

Le corps professoral 

Pour cette septième saison, Alexia Laroche-Joubert conserve son rôle de directrice. Elle sera cependant remplacée pendant son congé maternité par Raphaëlle Ricci, qui conservera toutefois son rôle de professeure d'expression scénique.

La grande majorité des professeurs de la saison précédente conservent également leurs rôles respectifs, à l'exception notable du professeur de théâtre Philippe Lelièvre dont les cours ne sont pas reconduits. Kamel Ouali est toujours présent mais ne dispense pas de cours au château, se concentrant principalement sur les chorégraphies lors des primes.

On note toutefois les arrivées de Magali Dieux comme professeure de développement personnel, d'Edu del Prado, notamment acteur dans la série télévisée espagnole Un, dos, tres, qui devient professeur de chant aux côtés de Richard Cross, ainsi que de Souleymane Diamanka comme professeur de slam.

Artistes invités 
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%; text-align:center; background:#fff;"
|-
! width="50" | Épisode
! width="50" | Diffusion
! width="900"| Invités
! width="50" | Référence
|-
|-
| 1 ||  || Aucun ||
|-
| 2 ||  || Céline Dion - Calogero - Rihanna - Christophe Willem - Avril Lavigne - Peter Cincotti || 
|-
| 3 ||  || Kylie Minogue - Jenifer - Amel Bent - Patrick Fiori - Hard-Fi - Frédéric François - Juanes || 
|-
| 4 ||  || Johnny Hallyday - David Hallyday - Seal - Joss Stone - Koxie - Victoria Sio - Tokio Hotel || 
|-
| 5 ||  || Robin Gibb - Craig David - Andrea Bocelli - Chimène Badi - MC Solaar - Lorie - Will.i.am || 
|-
| 6 ||  || Christophe Maé - Pascal Obispo - Baby Bash - Eros Ramazzotti -  Ricky Martin - Julie Zenatti - Bob Sinclar - Steve Edwards - Boyz II Men - 50 Cent || 
|-
| 7 ||  || Florent Pagny - Alicia Keys - Marc Lavoine - Alizée - David Guetta - Shy'm - Michael Buble || 
|-
| 8 ||  || James Blunt - Vitaa - Sylvie Vartan - Yael Naim - Yelle - Cyril Cinélu - Pierre Perret || 
|-
| 9 ||  || Patrick Bruel - Enrique Iglesias - Josh Groban - Superbus - Passi - Christelle Bazooka - Élodie Frégé || 
|-
| 10 ||  || Nolwenn Leroy - Patrick Fiori - Hélène Ségara - Davide Esposito - Emmanuel Moire - Gérard Lenorman - Julie Zenatti - [[Saison 4 de Star Academy|Les élèves de la Star Ac'''4]] || 
|-
| 11 ||  || Roch Voisine - Amel Bent - Maurane - Lââm - Faf Larage - Patrick Hernandez || 
|-
| 12 ||  || Véronique Sanson - Nâdiya - Laura Pausini - Katie Melua - Paul Anka - Stanislas - Patxi Garat ||
|-
| 13 ||  || Charles Aznavour - Jenifer - Robin Gibb - Tina Arena - Zucchero - Martin Solveig - BB Brunes ||
|-
| 14 ||  || Céline Dion - Benjamin Biolay - Dany Brillant - Hervé Vilard - Chimène Badi - Imagination - Ophélie Winter - Le Roi Lion || 
|-
| 15 ||  || Christophe Maé - Sheila - Florent Pagny - Hélène Ségara - Blue Man Group - Plain White T's || 
|-
| 16 ||  || Kylie Minogue - Calogero - Anggun - I Muvrini - Micky Green - Youssou N'Dour - Christophe Willem ||
|-
| 17 ||  || Johnny Hallyday - Patrick Bruel - Pascal Obispo - Isabelle Boulay - David Guetta - Peter Cincotti - M. Pokora - Timbaland - Raphaël - Jenifer || 
|}

 Les primes 

 Evénements 
Céline Dion et Kylie Minogue sont les marraines de cette nouvelle saison, où l'on diffuse un portrait. Un portrait des candidats est également diffusé.

Le corps professoral change par rapport aux précédentes saisons. Alexia Laroche-Joubert est de nouveau la directrice de la Star Academy, mais sera remplacée par Raphaëlle Ricci lors de son congé maternité.

Cette année, l'un des changements de la Star Academy est le fait que les professeurs ne notent plus les étudiants sur les primes. En effet, un jury de « professionnels » composé de Passi, Yvan Cassar et Pascal Nègre (PDG Universal Music France) notent cette année les étudiants. Autre rôle important qu'ils incarnent, ils sauvent un nominé. Les votes du public en sauvent un premier, le jury un deuxième et le troisième candidat nominé est éliminé.

 Prestations 

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Céline Dion, Calogero, Rihanna, Christophe Willem, Avril Lavigne et Peter Cincotti.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Maureen, Sevan et Pierre qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Mathieu - Dojima - Alexandra.Le public a voté pour son candidat préféré.
Mathieu est sauvé par le public. Dojima et Alexandra vont être départagés par le jury.

Alexandra est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Kylie Minogue, Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori, Hard-Fi, Frédéric François et Juanes.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Quentin, Maureen et Claire-Marie qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Mathieu - Noémie - Yaëlle.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Mathieu - 36%
 Yaëlle - 34%
 Noémie - 30%
Mathieu est sauvé par le public. Noémie et Yaëlle vont être départagées par le jury.

Yaëlle est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Johnny Hallyday, David Hallyday, Seal, Joss Stone, Koxie, Victoria Sio et Tokio Hotel.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Bertrand, Maureen et Pierre qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Mathieu - Dojima - Claire-Marie.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Mathieu - 47%
 Claire-Marie - 37%
 Dojima - 16%
Mathieu est sauvé par le public. Dojima et Claire-Marie vont être départagés par le jury.

Dojima est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Les Bee Gees devaient être présents sur le prime mais ont dû annuler leur venue à la dernière minute, Robin Gibb étant souffrant.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Craig David, Andrea Bocelli, Chimène Badi, MC Solaar, Lorie et Will.i.am.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Bertrand, Pierre et Jérémy qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Antoine - Claudia - Noémie.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Antoine - 48%
 Noémie - 34%
 Claudia - 18%
Antoine est sauvé par le public. Noémie et Claudia vont être départagées par le jury.

Noémie est éliminée de la Star Academy.

 Evénements 
Cette semaine, Raphaëlle Ricci prend ses fonctions en tant que directrice afin de remplacer Alexia Laroche-Joubert, qui part en congé maternité à la fin du prime. Les étudiants rendent hommage à Fred Chichin du groupe Rita Mitsouko, décédé 3 jours auparavant.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Christophe Maé, Pascal Obispo, Baby Bash, Eros Ramazzotti, Ricky Martin, Julie Zenatti, Bob Sinclar, Steve Edwards, Boyz II Men et 50 Cent.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Pierre, Bertrand et Quentin qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Antoine - Claudia - Mathieu.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Mathieu - 44%
 Antoine - 42%
 Claudia - 14%
Mathieu est sauvé par le public. Antoine et Claudia vont être départagés par le jury.

Claudia est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Florent Pagny, Alicia Keys, Marc Lavoine, Alizée, David Guetta, Shy'm et Michael Bublé.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Bertrand, Alexia et Jérémy qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Sevan - Eva - Mathieu.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Mathieu - 48%
 Sevan - 37,5%
 Eva - 14,5%
Mathieu est sauvé par le public. Eva et Sevan vont être départagés par le jury.

Eva est éliminée de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit James Blunt, Vitaa, Sylvie Vartan, Yael Naim, Yelle, Cyril Cinélu et Pierre Perret.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Maureen, Pierre et Alexia qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Sevan - Claire-Marie - Antoine.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Claire-Marie - 34,3%
 Sevan - 33,4%
 Antoine - 32,3%
Claire-Marie est sauvée par le public. Antoine et Sevan vont être départagés par le jury.

Antoine est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Le , lors du tournage du clip du premier single de la Star Academy, Maureen quitte la Star Academy pour raison de santé.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Patrick Bruel, Enrique Iglesias, Josh Groban, Superbus, Passi, Christelle Bazooka et Élodie Frégé.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Jérémy, Alexia et Quentin qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Sevan - Mathieu - Bertrand.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Mathieu - 41%
 Bertrand - 36%
 Sevan - 23%
Mathieu est sauvé par le public. Bertrand et Sevan vont être départagés par le jury.

Sevan est éliminé de la Star Academy.

 Evénements 
Un prime spécial rendant hommage à Grégory Lemarchal et pour récolter des fonds pour l'association Grégory Lemarchal. Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal sont présents, ainsi que Karine Ferri.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Davide Esposito, Emmanuel Moire, Gérard Lenorman, Julie Zenatti et [[Saison 4 de Star Academy (France)|les élèves de la Star Ac 4]].

 Evénements 
Cette semaine, les élèves et les artistes seront accompagnés, pour la première fois de la saison, d'un orchestre philharmonique.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Roch Voisine, Amel Bent, Maurane, Lââm, Faf Larage et Patrick Hernandez.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Classement 
Les professeurs établissent un classement des meilleurs élèves de la semaine. Cette semaine ce sont Pierre, Lucie et Quentin qui se hissent en haut du classement.

 Nominations 
Cette semaine 3 élèves sont en danger : Jérémy - Claire-Marie - Bertrand.Le public a voté pour son candidat préféré :
 Jérémy - 46%
 Bertrand - 36,3%
 Claire-Marie - 17,7%
Jérémy est sauvé par le public, cependant, le jury décide qu'il n'y aura pas d'éliminé pour permettre au public la semaine suivante, d'avoir le choix de qualifier 6 élèves parmi les 8 restants pour le prime spécial tournée 2008.

 Evénement 
Cette émission spéciale décide de la sélection des six élèves qui participeront à la tournée 2008 de Star Academy.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Véronique Sanson, Nâdiya, Laura Pausini, Katie Melua, Paul Anka, Stanislas et Patxi Garat.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Nominations 
Cette semaine, tous les élèves sont en danger : Quentin - Lucie - Mathieu - Claire-Marie - Bertrand - Jérémy - Alexia - Pierre.
Le public a voté pour son candidat préféré.

Les six élèves a faire la tournée sont : Quentin - Lucie - Mathieu - Claire-Marie - Bertrand - Jérémy. 

Pierre et Alexia  sont éliminés de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Charles Aznavour, Jenifer, Robin Gibb, Tina Arena, Zucchero, Martin Solveig et BB Brunes.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Nominations 
Cette semaine, tous les élèves sont en danger : Quentin - Lucie - Mathieu - Claire-Marie - Bertrand - Jérémy.
Le public a voté pour son candidat préféré.
Lucie est éliminée de la Star Academy.

 Evénement 
Cette semaine, Raphaëlle Ricci cède sa place à Alexia Laroche-Joubert pour son retour en tant que directrice.
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Céline Dion, Benjamin Biolay, Dany Brillant, Hervé Vilard, Chimène Badi, Imagination, Ophélie Winter et Le Roi Lion.

 Notes 
Cette semaine, les élèves sont notés (/20) par le jury.

 Nominations 
Cette semaine, tous les élèves sont en danger : Quentin - Mathieu - Claire-Marie - Bertrand - Jérémy.
Le public a voté pour son candidat préféré.
Jérémy est éliminé de la Star Academy.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Christophe Maé, Sheila, Florent Pagny, Hélène Ségara, Blue Man Group et Plain White T's.

 Défis 

 Nominations 
Cette semaine, pour la première demi-finale, Mathieu et Bertrand sont en danger. Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré.
 Mathieu - 61%
 Bertrand - 39%
Bertrand est éliminé de la Star Academy.

 Événement 
Durant ce prime, Claire-Marie et Quentin reçoivent la visite surprise de leurs familles.

 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Kylie Minogue, Calogero, Anggun, I Muvrini, Micky Green, Youssou N'Dour et Christophe Willem.

 Défis 

 Nominations 
Cette semaine, pour la deuxième demi-finale, Quentin et Claire-Marie sont en danger. Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré.
 Quentin - 62%
 Claire-Marie - 38%
Claire-Marie est éliminée de la Star Academy.

 Evénements 
Les artistes et les finalistes rendent hommage à Henri Salvador, décédé 2 jours auparavant. Il s'agit aussi de la dernière finale où le gagnant remporte .
 Prestations 
Cette semaine, la Star Academy reçoit Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Isabelle Boulay, David Guetta, Peter Cincotti, M. Pokora, Raphaël et Jenifer.

 La finale
Nous connaissons enfin l'affiche de cette finale. Elle oppose Mathieu à Quentin.
Le public a voté toute la semaine pour son candidat préféré, et l'élire gagnant de cette septième édition de Star Academy.
 Quentin - 52,6%
 Mathieu - 47,4%
Quentin est élu grand gagnant de la Star Academy.

 Classements 

Le jury des primes est composé de personnes ne prenant pas part aux cours dans le château : 
 Yvan Cassar, directeur artistique de plusieurs artistes ;
 Pascal Nègre, PDG d'Universal Music Group ;
 Passi, rappeur et producteur.

Ces derniers doivent noter et choisir l'étudiant qui restera au château entre les deux restants (le troisième étant « sauvé » par le public), contrairement aux saisons précédentes où les étudiants devaient choisir eux-mêmes l'étudiant qu'ils souhaitaient voir rester aux château.

 
 Fond Rouge = nominé(e)Meilleure noteLe jury des évaluations est composé des professeurs donnant les cours.

Les évaluations ont lieu en deux étapes :

Évaluation avec désignation de prénominés
Les prénominés passent une séance de rattrapage qui permettent de déterminer les trois nominés

 Fond Rose = prénominé(e)
 Fond Rouge = nominé(e)
Fond Vert = Top 5 Notes :

Les notes des évaluations sont les moyennes de l'évaluation et du prime précédent cette évaluation car c'est cette moyenne qui sert à définir les prénominés
À partir de la semaine 11, tous les étudiants sont nominés d'office.
Les  sont les dernières de la saison 7.

 Discographie 

 Principale reprise Bangla Desh de George Harrison

Le  est sorti le premier album de la Star Academy 7. Il suit le premier single Bangla Desh dont les bénéfices sont reversés à l'association Action contre la faim.

 Album 
{{Album
| titre = Peace & Love 70
| label = 
| année = 2007
| contenu = 
 Don't let me be misunderstood (Nina Simone) - Alexia, Bertrand, Jérémy, Maureen, Quentin  
 Oh ! les filles (Au Bonheur des Dames) - Antoine, Bertrand, Jérémy, Pierre 
 Qui c'est celui-là ? (Pierre Vassiliu) - Bertrand, Claire-Marie, Jérémy, Pierre, Quentin
 Bangla Desh (George Harrison) - Alexia, Antoine, Bertrand, Claire-Marie, Claudia, Eva, Jérémy, Lucie, Mathieu, Maureen, Pierre, Quentin, Sevan
 Da ya think I'm sexy (Rod Stewart) - Claire-Marie, Sevan
 Au pays des merveilles de Juliet (Yves Simon) - Antoine, Bertrand, Jérémy, Pierre
 Ain't No Sunshine (Bill Withers) - Antoine, Mathieu, Maureen
 That's the Way (I Like It) (KC and the Sunshine Band) - Bertrand, Eva, Maureen
 Comme un arbre (Maxime Le Forestier) - Claudia, Jérémy, Pierre
 Long train runnin (The Doobie Brothers) - Alexia, Claudia, Mathieu, Maureen, Quentin
 Ta Katie t'a quitté (Boby Lapointe) - Claire-Marie, Sevan
 It's only rock'n'roll (but I like it) (The Rolling Stones) - Alexia, Lucie, Sevan
 Élise et moi (Pierre Groscolas) - Claire-Marie, Eva, Mathieu, Pierre}}

L'après Star Academy

Discographie des étudiants

Que sont-ils devenus ? 

Claire-Marie a formé le duo des Aristo' avec Jérémy Plank. Ensemble, ils ont sorti un album. Elle a également sorti un single solo intitulé Je hais en 2021.

Jérémy a sorti un sigle intitulé Par hasard en 2014. Il a ensuite été directeur artistique des Kids United. Il a également collaboré avec Stanislas ou encore Lynda Lemay et a été en couple avec Sophie Tapie. En 2021, il sort son album 2h17.

Lucie a sorti 2 albums. En 2011, elle participe au concours Je veux signer chez AZ avec le groupe Les Brid'jets qu'elle intègre. Elle devient chroniqueuse du Mag de la saison 9 de Star Academy. En 2012, elle participe à l’émission Encore une chance sur NRJ 12 qu'elle remporte. Elle interprète également Brokenhearted avec le groupe Karmin.

Pierre a sorti un album. Il a depuis fait carrière dans le milieu audiovisuel en tant que directeur de casting musical pour des émissions télévisées telles que Good Singers, L'Ecole des Fans, nouvelle génération, Rising Star, Pop Star ou encore lors de la saison 9 de Star Academy, puis en tant que programmateur musical pour le groupe TF1 pour des émissions comme Danse avec les Stars, Good Singers, ou encore Mask Singer.

Sevan a sorti sous le nom de Senor Azzad un single intitulé J'laisse parler ma rage.

Maureen participe à l'émission The Voice : La plus belle voix en 2012 aux côtés de Jenifer. En 2017, elle figure sur l'album Géopoétique du chanteur MC Solaar, et en 2020, elle sort un single intitulé Alerte Rouge.

Remarques 

Cette promotion a débuté relativement plus tard que les saisons précédentes pour ne pas se dérouler en même temps que la Coupe du monde de rugby qui s'est tenue du  au  et dont de nombreux matchs étaient diffusés sur TF1.
Contrairement aux saisons précédentes où les candidats étaient appelés élèves, ils sont désormais appelés étudiants.
Le dimanche , lors du tournage du clip du premier single, Maureen quitte la Star Academy pour raison de santé. La production annonce son départ le  lors de l'émission quotidienne.
Un prime spécial consacré à Grégory Lemarchal a été organisé en direct le . Plus de 6 millions d'euros ont été récoltés durant la soirée pour l'association Grégory Lemarchal. Il n'y avait pas de nominés cette fois là.
C'est la première saison où la finale n'est pas mixte (une fille contre un garçon) avec la présence de Mathieu et Quentin.

Audiences 

Cette 7 saison est marquée par une forte érosion des audiences par rapport aux précédentes saisons.

Sur les 17 primes, seuls deux d'entre eux parviennent à dépasser les 7 millions de téléspectateurs : ceux du  (lancement) et du  (hommage à Grégory Lemarchal). Ces deux primes, ainsi que trois autres (,  et la finale le ), sont les seuls à dépasser les 30 % de part de marché, alors que lors de la 6 saison, seul le second prime avait échoué à franchir ce niveau. À partir de , l'émission est systématiquement battue en soirée par la série NCIS : Enquêtes spéciales, diffusée sur M6. La finale de cette édition sera en outre le dernier prime de l'histoire du programme (toutes saisons confondues) à dépasser la barre des 6 millions de téléspectateurs, mais également le dernier à dépasser les 30 % de part d'audience.

Selon de nombreux médias, cette saison aurait pu être la dernière, mais l'émission a été finalement reconduite pour une 8 saison.

Quotidiennes

Primes

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Star Academy saison 7, sur MyTF1

 07